КЗКТ-7428 «Русич»-советский и российский тяжелый колесный седельный тягач четвёртого поколения, разработанный конструкторским бюро завода на базе тяжёлого тягача МАЗ-537 и выпускавшийся  на Курганском Заводе Колесных Тягачей им. Д.М.Карбышева с 1988 по 2010 год.

История производства 
С 1963 по 1988 год на Курганском Заводе Колёсных Тягачей выпускали тяжёлые армейские тягачи МАЗ-537, производство которых перенесли из Минска в Курган. Второе поколение уже стало выпускаться под наименованием «КЗКТ».

К 70-м годам тягач МАЗ-537, выпускавшийся на Курганском заводе колёсных тягачей имени Д.М. Карбышева (КЗКТ, позднее — ОАО «Русич»), стал морально устаревать. Тогда конструкторы завода во главе с В.А. Пискарёвым начали работу по совершенствованию тягача. Основным направление работы было увеличение мощности двигателя. Были сделаны попытки установки на автомобиль танковых дизелей В-38 (на КЗКТ-545) и Д-12А-650 (КЗКТ-7426). Опытные автомобили успешно прошли испытания, но в серию не попали из-за малого ресурса двигателей. 
6 апреля 1978 года вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР №262 (подкреплено соответствующим приказом Минавтопрома №141 от 6 июня), поручавшее КЗКТ разработку семейства перспективных тягачей для работы с большегрузным прицепным составом. Работу по созданию тягача возглавил главный конструктор В.П. Косов. В результате появился автомобиль КЗКТ-7427 с дизелем Д-12АН-650 производства ПО «Барнаултрансмаш». В 1985 году начались приёмочные испытания, в которых приняли участие два опытных балластных тягача КЗКТ-7427. Но ресурс и этого двигателя оказался недостаточным — при нормальной эксплуатации тягача его хватило бы только на год. Тогда было решено применить двигатель ЯМЗ-8401 той же мощности производства Ярославского моторного завода.
Дальнейшие работы по усовершенствованию тягачей возглавил новый главный конструктор завода Ю.Т. Бутров. Используя опыт создания КЗКТ-7426 и КЗКТ-7427 , была разработана новая базовая модель — КЗКТ-7428. В качестве силовой установки было решено использовать двигатель ЯМЗ-8401.10-04, который к тому времени уже был успешно применён на карьерных самосвалах БелАЗ-7540 и БелАЗ-7548. В конце 80-х годов КЗКТ-7428 успешно прошёл все виды испытаний и был рекомендован в производство.
Только по истечении 25 лет производства автомобилей МАЗ-537 на Курганском заводе наконец появилась им достойная замена – первые тягачи КЗКТ-7428 четвёртого поколения, представлявшие комбинацию из всех предыдущих машин. С 1990 года был принят на вооружение Советской Армии в качестве тяжёлого артиллерийского тягача.

Описание конструкции 

На автомобилях стояла металлическая 6-местная герметизированная кабина с повышенным расположением крыши с люком, наклонёнными вперёд тремя лобовыми стёклами, откидными боковыми окнами и верхними четырёхугольными боковыми окошками. Первые выпуски имели передние усилительные косынки, с 1989 года применялась чуть выдвинутая вперёд цельная сварная стенка кабины.

В целях повышения прочности её вновь сделали 2-дверной, а сохранившиеся очертания задних дверей лишь имитировали их реальное наличие. В передней части кабины стояли два индивидуальных подрессоренных сиденья для водителя и командира экипажа, имевшие регулировки по длине, высоте и наклону спинки. Во втором ряду размещались четыре одноместных сиденья для экипажа буксируемой техники, которые можно было трансформировать в два спальных места.
Специально для тягачей КЗКТ на Челябинском Машиностроительном Заводе Автомобильных Прицепов был выпущен полуприцеп, перевозивший технику весом до 90 тонн ЧМЗАП-8390  (КЗКТ-9101).

Характеристика 

Как и на промежуточных опытных машинах, главными конструктивными новинками серии 7428 также стали двигатель и кабина. На них монтировали более экономичный автомобильный дизель ЯМЗ-8401.10 V12 (25,86 л, 650 л.с.) жидкостного охлаждения с турбонаддувом, комбинированной системой смазки с «мокрым» картером, экранированным электрооборудованием и рядом новых вспомогательных агрегатов.

Максимальная скорость осталась на прежнем уровне (65 км/ч), контрольный расход топлива вернулся к раннему значению (125 л на 100 км), зато запас хода достигал 1,5 тыс. км, правда, он учитывал содержимое запасных топливных баков на полуприцепе. Гружёный автопоезд преодолевал 1,1-метровый брод и подъёмы крутизной до 16º. Официальный гарантийный пробег тягача находился на уровне 20 тыс. км при сроке службы не менее пяти лет. Все остальные характеристики соответствовали серии 537.

Базовым автомобилем нового семейства являлся седельный тягач КЗКТ-7428 без лебёдки, собранный в 1988 году и имевший нагрузку на сцепное устройство 27 т. При использовании удлинённой кабины передний свес достиг 2984 мм, габаритная длина возросла до 10 060 мм, высота – до 3060 мм. Все это не могло не сказаться на весовых параметрах, которые существенно превышали значения модели МАЗ-537Г с лебёдкой: снаряжённая масса – 23,7 т (+1,4 т), полная – 50,7 т (+1 т), общая масса автопоезда – 93,7 т (+3 т).

Модификации 
 КЗКТ-7428-012  оснащается двигателем Д12А-525А (525 л.с.), который также используется на автомобилях МАЗ-537, МАЗ-543 и их модификациях.
 КЗКТ-7428-013 имеет аналогичные характеристики с базовой моделью КЗКТ-7428-011, но при этом оснащается двигателем Cummins KTTA19-C650 (650 л.с.).
 КЗКТ-7428-014 с двигателем ЯМЗ-8401.10-07 (650 л.с.), оборудованный коником, с двухосным прицепом-роспуском КЗКТ-9003 используется в составе автопоезда грузоподъёмностью 50 т и предназначен для транспортировки длинномерных (до 24 м) грузов типа «труба» (максимальный диаметр 1420 мм) с максимальной скоростью до 65 км/ч.
 КЗКТ-74281. Тягачи с индексом «74281» отличаются от тягачей с индексом «7428» наличием лебёдки с тяговым усилием 15 т и длиной троса 100 м. Выпускался  с 1990 года.
 КЗКТ-74282. Специальный балластный тягач КЗКТ-74282 используется для транспортировки прицепов полной массой до 75 т (основной прицеп ЧМЗАП-8390) по дорогам с твёрдым покрытием, самолётов массой до 200 т на аэродромах, расчистки завалов способом прямой буксировки или с помощью лебёдки, установленной за моторным отсеком. Грузовая платформа металлическая с неоткрывающимися бортами, оснащена настилом с ячейками для 8 балластных грузов. В аэродромном варианте на автомобиль устанавливается рация для связи с экипажем буксируемого самолёта, дополнительное сцепное устройство в передней части (монтируется на дышле с упругими элементами), дополнительные фары для освещения буксирных устройств, фонари БАНО-45 на крыше кабины и грузовой платформе.
 КЗКТ-74284— седельный тягач для буксировки активных полуприцепов массой до 70 т (опытный). Отличается генераторной установкой за кабиной, сдвинутым назад седельным сцепным устройством.
 КЗКТ-74286 — седельный тягач для гражданских нужд. Отличается дизелем ЯМЗ-240НМ2 (ЯМЗ-240НМ-1Б)  мощностью 500 л.с., коробкой передач с изменёнными передаточными числами, водомасляным радиатором и маслозакачивающим насосом в системе смазки двигателя, доработанным электрооборудованием, отсутствием гидрозамедлителя и специального военного оборудования. Максимальная скорость снижена до 55 км/ч. Выпускался с 1993 года. КЗКТ-74286-014 — трубовоз, аналогичный модели КЗКТ-7428-014.
 КЗКТ-74287— седельный тягач для буксировки полуприцепов массой до 90 т. Отличается изменёнными колёсными редукторами, двумя дополнительными топливными баками по 420 л, стояночным тормозом с пневмопружинной камерой с дистанционным управлением, отсутствием гидрозамедлителя и специального военного оборудования. Максимальная скорость снижена до 45 км/ч.

Машины на базе  

На базе седельного тягача КЗКТ-74281-012 (с двигателем Д12А-525А) на Опытном заводе №38 Минобороны России в 1995 году была разработана машина технической помощи МТП-А4 ("изделие 6965")  для использования в вооружённых силах при устранении повреждений, перевозке запасных частей, эвакуации методами полупогрузки и прямого буксирования, а также при вытаскивании застрявших и опрокинутых автомобилей тяжёлого класса. Кроме лебёдки машина отличается устройством для транспортировки повреждённых автомобилей (массой до 52 т), кузовом-фургоном с ремонтными и такелажными комплектами, ёмкостями для топлива, масла и спецодежды.

КЗКТ-6531-самосвал грузоподъёмностью 25270 кг, Объем кузова — 12.5 куб.м.
На базе тягача разработана серия шасси повышенной проходимости: КЗКТ-8003 (6x6), КЗКТ-8005 (8x8), КЗКТ-8014 (10x8).

ТМК-2- траншейная машина разработанная на базе КЗКТ-537

Эксплутанты
 Россия

 Вьетнам

 Греция- в конце 1990 -ых годов несколько КЗКТ-74281 было поставлено для армии Греции.

См.также 

 МАЗ-537
 Курганский Завод Колесных Тягачей
 МАЗ-543
МоАЗ-546П

Примечания

Литература 
 
 Секретные автомобили Советской Армии. Кочнев Евгений Дмитриевич. КЗКТ 7426/7427
Колеватов А. "Ураганы" из Кургана // Автомобильный моделизм. - 2002. - №2. - С. 2-8.
Специальный колёсный тягач КЗКТ-7428 и его модификации / Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - Курган, 1993.
Черва Б. Тяжеловозы из Кургана // Военный парад. - 1998. - №10. - С.

Автомобили по алфавиту
Артиллерийские тягачи
Автомобильная техника военного назначения
Аэродромная техника
Автомобили СССР
Автомобили КЗКТ
Колёсная формула 8x8